Aass steht für:

 Aass Bryggeri, eine norwegische Brauerei

Aass ist der Familienname folgender Personen:

 Morten Aass, norwegischer Fernsehdirektor
 Poul Lauritz Aass, norwegischer Brauereigründer
 Ragnhild Aass, norwegische Schönheitskönigin
 Saeed Ben Aass, Begleiter des Propheten Mohammed
 Terje Aass (* 1942), norwegischer Brauereidirektor
 Thomas Aass (1887–1961), norwegischer Segler

AASS steht als Abkürzung für:

 Acta Sanctorum, Sammlung von Heiligenlegenden
 American Anti-Slavery Society, Gesellschaft für die Befreiung der Sklaven
 Asian-American Songwriters Showcase, US-amerikanische Konzertreihe
 Atheist, Agnostic and Secular Society, an der Universität Bristol
 Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici, kommunales Dienstleistungsunternehmen in der Republik San Marino
 Azienda Autonoma Statale della Strada, die Vorgängerorganisation der italienischen Straßenbetriebsgesellschaft Azienda Nazionale Autonoma delle Strade

AAss steht als Abkürzung für:

 Amtsassistent oder Amtsassistentin, österreichischer Amtstitel

Siehe auch:
 Aas (Begriffsklärung)

AASS